Enoch je hebrejské jméno, může znamenat:

Jméno
 Henoch – biblická postava
 Enoch Heinrich Kisch (1841–1914) – pražský balneolog a gynekolog
 Enoch L. Johnson (1883–1968) – americký politik a zločinec
 Enoch Light (1905–1978) – americký hudebník a zvukový inženýr
 Enoch Lincoln (1788–1829) – americký politik
 Enoch Powell (1912–1998) – britský politik
 „Enoch měl pravdu“ – politický slogan reagující na projev Rivers of Blood speech Enocha Powella
 Radio Enoch – britská pirátská rozhlasová stanice

Příjmení
 Alfred Enoch (* 1988) – anglický herec

Místo
 Enoch (Utah) – město v Utahu